Tvrdoća kemijskih elemenata:

Izvori

Materijali
Znanost o materijalima